Agasias (figlio di Dositeo) – scultore
 Agasias (figlio di Menofilo) – scultore
 Agasias d'Arcadia – guerriero